Reglas literarias puede referirse a:
 teoría literaria
 preceptiva literaria, tratado normativo de retórica y poética.
 unidades aristotélicas